Константиновка — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Константиновка — прежнее название села Исметли Билясуварского района.

Белоруссия 
 Константиновка — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Константиновка — деревня в Любанском районе Минской области.
 Константиновка — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Константиновка — упразднённое в Хобдинском районе Актюбинской области, ликвидировано в 1990-е годы.
 Константиновка — село в Аршалынском районе Акмолинской области.
 Константиновка — село в Костанайском районе Костанайской области.
 Константиновка — село в Успенском районе Павлодарской области.
 Константиновка — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.
 Константиновка — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
 Константиновка — название села Кокжар до 1990-х годов, Алакольского района Алматинской области.
 Константиновка — название села Аккудык до 2007 года, Чингирлауского района Западно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Константиновка — село в Аламудунском районе Чуйской области.

Молдавия 
 Константиновка — село в Единецком районе.
 Константинешть — село в Кантемирском районе.
 Константиновка — село в Каушанском районе.

Приднестровье 
 Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Константиновка — село в Каменском районе.
 Константиновка — село в Слободзейском районе.

Россия 
Алтайский край
 Константиновка — село в Кулундинском районе.
 Константиновка — село в Немецком национальном районе, упразднено в 1995 году.

Амурская область
 Константиновка — село в Константиновском районе.

Башкортостан
 Константиновка — деревня в Кармаскалинском районе.
 Константиновка — село в Туймазинском районе.
 Константиновка — упразднённая в 1982 году деревня Мелеузовского района, включенная в состав города Салават.
Дагестан
 Константиновка — прежнее название села Арцалу Лакского района.

Иркутская область
 Константиновка — деревня в Жигаловском районе.

Калининградская область
 Константиновка — село в Гурьевском районе.
 Константиновка — посёлок в Озёрском городском округе.

Калужская область
 Константиновка — деревня в Перемышльском районе.

Кемеровская область
 Константиновка — деревня в Мариинском районе.

Кировская область
 Константиновка — село в Малмыжском районе.

Коми
 Константиновка — деревня в Ижемском районе.

Курская область
 Константиновка — деревня в Медвенском районе.
 Константиновка — деревня в Советском районе.

Мордовия
 Константиновка — село в Ромодановском районе.

Нижегородская область
 Константиновка — деревня в Княгининском районе.
 Константиновка — село в Починковском районе.

Новосибирская область
 Константиновка — деревня в Куйбышевском районе.
 Константиновка — село в Татарском районе.

Омская область
 Константиновка — деревня в Называевском районе.

Оренбургская область
 Константиновка — село в Шарлыкском районе.

Орловская область
 Константиновка — деревня в Мценском районе.
 Константиновка — деревня в Свердловском районе.

Пензенская область
 Константиновка — село в Пензенском районе.
 Константиновка — деревня в Сердобском районе.

Пермский край
 Константиновка — село в Бардымском районе.
 Константиновка — деревня в Добрянском районе.

Приморский край
 Константиновка — село в Октябрьском районе.
 Константиновка — село в Спасском районе.

Рязанская область
 Константиновка — деревня в Александро-Невском районе.
 Константиновка — деревня в Кораблинском районе.
 Константиновка — деревня в Сараевском районе.
 Константиновка — деревня в Шиловском районе.

Самарская область
 Константиновка — село в Большеглушицком районе
 Константиновка — деревня в Елховском районе

Саратовская область
 Константиновка — село в Краснокутском районе.
 Константиновка — село в Саратовском районе.
 Константиновка — деревня в Татищевском районе.

Тамбовская область
 Константиновка — деревня в Пичаевском районе, упразднена в 2018 году.

Татарстан
 Константиновка — деревня в Азнакаевском районе.

Хабаровский край
 Константиновка — село в Николаевском районе.
 Константиновка — село в Хабаровском районе.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Константиновка — село в Джанкойский район.
 Константиновка — село в Симферопольский район.
 Константиновка — упразднённое село в Красногвардейском район.
 Константиновка — упразднённое село в Нижнегорском районе.
 Константиновка — упразднённое село в Раздольненском районе.

Украина 
Винницкая область
 Константиновка — село в Липовецком районе.
Днепропетровская область
 Константиновка — село в Солонянском районе.
Донецкая область
 Константиновка — город в Константиновском районе.
 Константиновка — село в Марьинском районе.
 Константиновка — станция Донецкой железной дороги в г. Константиновск.

Житомирская область
 Константиновка — село в Бердичевском районе.
 Константиновка — село в Романовском районе.

Запорожская область
 Константиновка — село в Мелитопольском районе.
 Константиновка — село в Пологовском районе.

Кировоградская область
 Константиновка — село в Александрийском районе.
 Константиновка — село в Голованевском районе.
 Константиновка — село в Знаменском районе.
 Константиновка — село в Новоархангельском районе, упразднено в 2007 году.
 Константиновка — село в Новомиргородском районе.
 Константиновка — посёлок в Новоукраинском районе.
 Константиновка — село в Онуфриевском районе.
 Константиновка — село в Устиновском районе.

Луганская область
 Константиновка — село в Новопсковском районе.

Николаевская область
 Константиновка — посёлок городского типа в Арбузинском районе.
 Константиновка — посёлок в Арбузинском районе.
 Константиновка — село в Баштанском районе.
 Константиновка — село в Витовском районе.
 Константиновка — село в Новоодесском районе.

Одесская область
 Константиновка — село в Саратском районе.

Ровненская область
 Константиновка — село в Сарненском районе.

Сумская область
 Константиновка — село в Сумском районе.

Тернопольская область
 Константиновка — село в Тернопольском районе.

Харьковская область
 Константиновка — село в Золочевском районе.
 Константиновка — посёлок городского типа в Краснокутском районе.
 Константиновка — село в Сахновщинском районе.

Херсонская область
 Константиновка — село в Великолепетихском районе.
 Константиновка — село в Горностаевском районе.

Черкасская область
 Константиновка — посёлок в Жашковском районе.
 Константиновка — село в Смелянском районе.

Черниговская область
 Константиновка — село в Корюковском районе.

Гидроним 
 Константиновка — река в Ненецком автономном округе, впадает в Баренцево море восточнее мыса Константиновский.

См. также 
 
 
 
 Константиновск
 
 
 
 Большая Константиновка